

Aviation 
 Lockheed F-104 Starfighter
 Aeritalia F-104S Starfighter
 Canadair CF-104 Starfighter

Titres 

 Starfighter (téléfilm)
 Starfighter (film)

Voir aussi